Прошек може да се отнася за:
 Фамилия чешки инженери и предприемачи, преселили се в България в края на 19 век:
 Иржи Прошек (1847–1905; наричан също Георги Прошек)
 Богдан Прошек (1858–1905)
 Вацлав Прошек (1860–1913)
 Йозеф Прошек (1861–1928)
 Пивоварна „Братя Прошекови“, бирена фабрика в София